В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open gennaio 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Карен Крантцке здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Джулі Гелдман (чвертьфінал)
  Джанет Ньюберрі (чвертьфінал)
  Пеггі Мічел (півфінал)

Відсутня
Відсутня
 Карен Крантцке (Переможниця)
Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International